Corder ist der Familienname folgender Personen:

 Colette Corder (1894–1982), Theater- und Filmschauspielerin
 Frederick Corder (1852–1932), englischer Komponist
 Paul Corder (1879–1942), englischer Komponist

Siehe auch:
 Cordero